Chan Hao-ching e Chan Yung-jan erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

In finale Shūko Aoyama e Makoto Ninomiya hanno sconfitto Jocelyn Rae e Anna Smith con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Xu Yifan /  Zheng Saisai (primo turno)
  Kateryna Bondarenko /  Chuang Chia-jung (primo turno)

 Aleksandra Krunić /  Kateřina Siniaková (semifinale)
 Liang Chen /  Yang Zhaoxuan (primo turno)

Wildcard 

  Daniela Hantuchová /  Alison Riske (quarti di finale)

 Kanae Hisami /  Kotomi Takahata (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2016
Japan Women's Open Tennis 2016